Impossible Mission (computerspel uit 1984), een actiespel uit 1984
 Impossible Mission II, een actiespel uit 1988
 Impossible Mission (computerspel uit 2007), een actiespel uit 2007

Zie ook 
 Mission: Impossible (doorverwijspagina)